Колсон () — английская фамилия. Известные носители:
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс».
  (род. 1956) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен», брат Джеффа Колсона.
  (род. 1957) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание лос-анджелесского Музея современного искусства.
  (1680—1760) — британский религиозный деятель и математик, Лукасовский профессор Кембриджского университета (1711—1739), член Королевского общества (с 1713).
  (1861—1904) — американский политик, член Палаты представителей (1895—1899).
 Колсон, Кристиан (род. 1968) — британский кинопродюсер.
 Колсон, Осборн (1916—2006) — канадский фигурист и тренер.
 Колсон, Сидни (род. 1989) — американская баскетболистка.
  (род. 1951) — американский метатель копья, чемпион США (1974) и Панамериканских игр (1975).
  (род. 1990) — новозеландский крикетчик, победитель турниров «Супер Смэш» и «Планкет Шилд» в составе команды Веллингтона (2020).
 Колсон, Чарльз (1931—2012) — американский политик, бывший советник президента Ричарда Никсона.
  (род. 1975) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Хьюстон Рокетс».
 Колсон, Эйса (1930—2019) — американский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе «Звёздный» (1963).
  (1917—2016) — американский антрополог, лауреат премии Бронислава Малиновского Общества прикладной антропологии (1985).
 Колсон, Энн — американский спортивный стрелок, бронзовый медалист чемпионата США по стрельбе из пистолета Международной конфедерации практической стрельбы в стандартном классе (2015).
 Колсон, Эталинда (более известна как Кэтрин Адамс; 1893—1959) — американская актриса немого кино.

Вымышленные персонажи 
 Фил Колсон — герой кинематографической вселенной Marvel.

См. также